Мазурино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мазурино — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Мазурино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Мазурино — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Мазурино — деревня в Ловжанском сельсовете Шумилинского района Витебской области.
 Мазурино — деревня в Сиротинском сельсовете Шумилинского района Витебской области.
 Мазурино — городское кладбище в Витибске (Мазуринское кладбище).

Россия 
 Мазурино —  упразднённая в 2012 году деревня в Советском районе Кировской области.